Подробнее о турнирах 2021 года в одиночном разряде среди мужчин и женщин

Открытый чемпионат США по теннису 2021 — 141-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в американском городе Нью-Йорк на кортах местного Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. В 2021 году матчи основных сеток проходили с 30 августа по 12 сентября.

В отличие от 2020 года, когда в связи с пандемией COVID-19 были отменены соревнования в миксте и юниорские турниры, победители определились в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров.

Действующие чемпионы турнира:
 мужской одиночный разряд —  Доминик Тим;
 женский одиночный разряд —  Наоми Осака;
 мужской парный разряд —  Мате Павич /  Бруно Соарес;
 женский парный разряд —  Лаура Зигемунд /  Вера Звонарёва;
 смешанный парный разряд —  Бетани Маттек-Сандс и  Джейми Маррей (2019).

Общая информация

Рейтинговые очки

Взрослые 
Ниже представлено распределение рейтинговых очков теннисистов на серии турниров Большого шлема.

Юниоры

Призовые деньги 

* на двоих игроков

Посев

Мужской одиночный разряд

Женский одиночный разряд

Победители

Взрослые

Мужчины. Одиночный разряд 

 Даниил Медведев —  Новак Джокович — 6-4, 6-4, 6-4.

 Даниил Медведев выиграл свой первый титул на турнирах Большого шлема. Победа Медведева стала для российских теннисистов первой с 2005 года мужском одиночном разряде (на Australian Open 2005 победил Марат Сафин) и первой за 7 лет в одиночных разрядах (в 2014 году чемпионкой Открытого чемпионата Франции стала Мария Шарапова).
 Медведев — третий чемпион «мэйджора» из России. Ранее это достижение дважды покорялось Евгению Кафельникову и Марату Сафину. Таким образом, титул Медведева стал пятым для российских теннисистов.
 Россиянин ранее дважды участвовал в финальных матчах на турнирах Большого шлема: два года назад в Нью-Йорке он уступил Рафаэлю Надалю, а в феврале 2021 года проиграл Новаку Джоковичу в Мельбурне.
 Для Медведева этот титул стал 13-м в карьере.
 Открытый чемпионат США третий раз подряд выиграл теннисист, посеянный под вторым номером.
 Джокович установил рекорд «мэйджоров», выйдя в 31-й раз в финал турниров Большого шлема. Серб потерпел 11-е поражение в титульных встречах.
 Сербский теннисист мог стать рекордсменом по числу выигранных титулов на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, обойдя по этому показателю Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. 
 34-летнему сербу не удалось выиграть все четыре «мэйджора» в рамках одного сезона (подобное достижение в мужском одиночном разряде покорялось Дону Баджу (1938) и дважды Роду Лейверу — в 1962 и 1969 годах).

Женщины. Одиночный разряд 

 Эмма Радукану —  Лейла Фернандес — 6-4, 6-3.

 Радукану выиграла свой первый титул на турнирах серии Большого шлема. Для 18-летней британки эта победа также стала дебютной на соревнованиях уровня WTA тура. Открытый чемпионат США стал — лишь четвёртый турнир, в котором британка приняла участие.
 150-я ракетка мира Радукану стала первой в истории чемпионкой «мэйджора», успешно преодолевшей квалификационный отбор. Кроме того, британская теннисистка — третья в истории победительница US Open, не вошедшая в посев (ранее это достижение покорялось Ким Клейстерс в 2009 году и Слоан Стивенс в 2016 году).
 Впервые за 44 года представительница Великобритании одержала победу на турнире серии Большого шлема: единственной чемпионкой в Открытой эре из Соединённого Королевства на тот момент являлась Вирджиния Уэйд, которая выиграла Открытый чемпионат США (1968), Австралии (1972) и Уимблдонский турнир (1977).
 Радукану не уступила ни одной партии по пути к титулу.
 Фернандес впервые сыграла в титульном матче «мэйджора». В активе 73-й ракетки мира два финала финала турниров категории WTA 250.
 Финальный матч стал самым молодым по составу участниц за 22 года.

Мужчины. Парный разряд 

 Раджив Рам /  Джо Солсбери —  Джейми Маррей /  Бруно Соарес — 3-6, 6-2, 6-2.

 Для Рама и Солсбери этот титул стал вторым на турнирах серии Большого шлема в парном разряде. Ранее американец и британец одержали победу на Открытом чемпионате Австралии (2020).
 Американский теннисист выиграл 22-й титул на турнирах уровня ATP, британец стал обладателем семи трофеев.
 Американо-британский дуэт во второй раз в сезоне принял участие в финале «мэйджора». На турнире в Мельбурне Рам и Солсбери уступили Ивану Додигу и Филипу Полашеку.
 Пара Маррей—Соарес впервые с 2016 года сыграла в финале турнира Большого шлема. Выступая совместно, британец и бразилец выиграли два «мэйджора».
 Соаресу не удалось защитить титул на турнире в Нью-Йорке. В прошлом сезоне бразилец успешно выступил с Мате Павичем из Хорватии.

Женщины. Парный разряд 

 Саманта Стосур /  Чжан Шуай —  Кори Гауфф /  Кэти Макнейли — 6-3, 3-6, 6-3.

 Для Стосур этот титул стал четвёртым на турнирах Большого шлема, для Чжан — вторым. Оба трофея китайская теннисистка выиграла в паре с австралийкой.
 Стосур одержала 28-ю победу на турнирах WTA Тура, Чжан — 10-ю.
 Австралийская теннисистка во второй раз в карьере выиграла турнир в Нью-Йорке. Первую победу Стосур одержала в 2005 году, её напарницей была Лиза Реймонд.
 Гауфф и Макнейли впервые вышли в финал «мэйджора». Американки до US Open ни разу не уступали в финальных матчах, выиграв четыре титула на турнирах категории WTA 250.
 Впервые за 10 лет в финале турнира в Нью-Йорке сыграл чисто американский дуэт.

Смешанный парный разряд 

 Дезайр Кравчик /  Джо Солсбери —  Гильяна Ольмос /  Марсель Аревало — 7-5, 6-2.

 Кравчик выиграла третий турнир Большого шлема в миксте в сезоне и карьере, Солсбери — второй.
 Дуэт Кравчик—Солсбери в этом сезоне выиграл Открытый чемпионат Австралии.
 Солсбери стал первым теннисистом за 11 лет, выигравшим «мэйджор» в Нью-Йорке в мужском парном и смешанном парном разрядах. Подобное достижение последний раз покорилось Бобу Брайану.
 Для Ольмос и Аревало этот финал — дебютный на турнирах Большого шлема.
 Аревало — первый теннисист из Сальвадора, сыгравший в финале «мэйджора».

Примечания

Ссылки 
 

США
Август 2021 года
Сентябрь 2021 года
2021
Теннис